«Гость» — советский фильм 1987 года режиссёра Александра Кайдановского, по мотивам рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Евангелие от Марка».

Сюжет 
В поместье к молодому человеку приезжает друг. Хозяин, уезжая на несколько дней, оставляет гостя в доме, где также живут трое слуг — управляющий отец и его взрослые сын и дочь — тёмные крестьяне, неизвестной национальности, забывшие свой язык и веру, но очень суеверные. Изучающий Библию гость, читая её вслух, заметил, что все трое очень внимательно его слушают, а на следующий день они попросили повторить чтение «Евангелия от Марка»…
Эта картина из ряда общих перевернутых идей. По её сюжету какой-то человек читает в течение всего действия разным нерелигиозным людям Библию. И они, принимая его за Христа, распинают беднягу на кресте. Тут двойная идея. Во-первых, мне кажется, что за поиск веры, как и истины, смельчакам приходится всегда расплачиваться. И, в основном, своей жизнью. В этом — один смысл картины. Второй смысл — сила слова, разрушающая сила неправильно воспринятого слова. Оно играет большую роль в жизни, обладает такой силой воздействия на умы, что если его даже чуть-чуть неверно истолковать, то это может привести к страшным последствиям.

В ролях 
 Леван Абашидзе — молодой человек
 Николай Исполатов — гость
 Леван Пилпани — слуга
 Светлана Панфилова — слуга
 Николай Кундухов — слуга

Награды и номинации 
 Приз экуменического жюри на Кинофестивале в Локарно (1988), там же — номинация на «Золотого Леопарда»;
 Главный приз, приз критиков и приз зрительских симпатий МКФ авторского кино (Испания, 1988).

Примечания

Источники 
 Гость // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. — М.: «Дубль-Д», 1996. — 520 с. — стр. 98

Фильмы СССР 1987 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Александра Кайдановского
Психологические драмы
Фильмы о христианстве
Экранизации произведений Хорхе Луиса Борхеса